Comando meridionale delle forze di difesa israeliane
 United States Southern Command del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti